Wamba är ett släkte av spindlar. Wamba ingår i familjen klotspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Klotspindlar
Wamba